Beynes (Alpes da Alta Provença)
 Beynes (Yvelines)
 Beyne-Heusay